Fridrik VIII. Danski, danski kralj od 1906. do 1912., iz dinastije Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Fridrik VIII., grof od Zollerna († 1333.)
 Fridrik VIII., vojvoda od Schleswig-Holsteina (1829. – 1880.)